«Гуля́щая» — художественный фильм-драма 1961 года по мотивам одноимённого романа Панаса Мирного (1883 год). Режиссёр: Иван Кавалеридзе. Четвёртая большая роль Людмилы Гурченко после фильма «Карнавальная ночь». Фильм снят на чёрно-белой плёнке.

Сюжет 
Рассказ о трагической судьбе украинской крестьянской девушки Христины (Людмила Гурченко). Её отец, возвращаясь из города, куда ходил достать денег, чтобы заплатить налоги, замерзает по дороге (стоит зима). Христина же полюбилась сыну местного богача. Лицемерием и обманом выпроводил богач Христину из деревни и отдал в наймы своему приятелю купцу Загнибеде, живущему в городе. Тот, увлёкшись Христиной, убивает свою жену, а девушку, сунув пятьдесят рублей за молчание, отправляет обратно в деревню. Вскоре Христину обвиняют в соучастии в убийстве. Хоть её вина и не была доказана, но все попытки устроиться на работу были тщетны. Тем временем умирает её мать.

Вскоре на рынке Христина встречает свою землячку, Марину, которая начала работать в городе по найму ещё раньше. Там же, на рынке Христину нанимает горничной Антон Петрович Рубец. В доме нового хозяина она влюбляется в квартиранта, который её соблазняет. Застав Христю выходящей ночью из комнаты квартиранта, хозяйка, которая тоже была любовницей квартиранта, с позором выгоняет Христину из дома, квартирант же при этом совершенно равнодушен к судьбе Христины. После этого о позоре Христины узнаёт весь город и она уже не может получить работу ни в одном доме.

Пристанищем несчастной женщины стало кафе «Шантан», где опустошённая и потерявшая смысл в жизни Христина вместе с такой же обездоленной подругой Мариной развлекала сытую, равнодушную к её судьбе публику. Один из посетителей кафе уговаривает её уехать к нему в имение, где Христина и живёт вполне счастливо некоторое время, пока её «папаша» не предлагает ей переспать с генералом, который может поспособствовать в судебном деле против этого помещика. Возмущённая и разгневанная Христя сбегает от него, не взяв ничего из его подарков.

Под конец Христя бродит по городу в пьяном тумане, но встретив подругу Марину, которая затаскивает её в шинок, решает идти домой в село. Христя уже не в себе: несчастья и жестокость людей подорвали её психическое здоровье. На дворе — зима. Христя доходит до своего села ночью, метёт метель. Она стучится в одну из хат, просит впустить переночевать, не дать замёрзнуть на улице. Это хата того самого богача, который вначале обманом спровадил её в наймички. Христю не впускают и она замерзает насмерть.

В ролях 
 Людмила Гурченко — Христина
 Маргарита Гладунко — Марина, односельчанка Христи, живущая в городе
 Николай Козленко — Лука Фёдорович Довбня; скрипач-пьяница, влюбленный в Марину
 Василий Векшин — Григорий Петрович Проценко, квартирант вторых хозяев Христины в городе
 Николай Пишванов — Грицко Супруженко
 Павел Шкрёба — Колесник
 Степан Шкурат — Кирило, слуга в поместье Колесника
 Георгий Бабенко — Антон Петрович Рубец, второй хозяин Христи
 Н. Маркина — Пистина Ивановна
 Александр Гумбург — Кныш
 Пётр Михневич — Загнибеда
 Вера Родионова — Приська
 Анна Николаева — Мария
 Леонид Данчишин — Фёдор
 Людмила Татьянчук — Горпина
 Таисия Литвиненко — эпизод (нет в титрах)
 Григорий Тесля — купец (нет в титрах)
 Иван Матвеев — ''пономарь

Критика 
Кинокритик Виктор Дёмин назвал фильм «далеко не лучшей из режиссёрских работ И. Кавалеридзе». По его мнению, картина оказалась «мозаично-разностильной», «в драматургическом отношении она распалась на сценки и эпизоды, едва-едва связанные между собой», а «в художественном смысле — это смесь мотивов из одноименного романа П. Мирного с приёмами, типичными для агиток первых послереволюционных лет».

В подходе к актёрам кинокритик увидел «откровенное торжество дурной театральщины». «Не сведённые в ансамбль, без ощущения партнёра, предоставленные сами себе, — писал В. Дёмин, — исполнители не могли не впасть в наигрыш и упрощенство, в жеманную манерность и схематизм». По словам критика, исполнительница главной роли Л. Гурченко вынуждена весь фильм декламировать печальные диалоги со слезливой интонацией и лишь в эпизоде попадания в прикрытый вывеской кафешантана публичный дом «находит неожиданную краску», яростно отплясывая танец «с яростью существа, мстящего за поругание».

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Гулящая» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1961 года
Фильмы-драмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Проституция в фильмах
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы Ивана Кавалеридзе